ХАШК () — бывший хорватский футбольный клуб из города Загреб, двукратный чемпион независимой Хорватии, чемпион и обладатель Кубка Королевства Югославия.

История 
Клуб основан 6 ноября 1903 года группой студентов загребского университета. Первоначально в клубе существовали секции фехтования, фигурного катания, лыжных гонок и стрельбы, футбольная секция появилась в клубе в 1904 году, а первый матч команда сыграла 16 октября 1906 года. В 1912 году ХАШК стал чемпионом первого (и единственного на долгие годы) чемпионата Хорватии. С 1927 по 1940 годы клуб выступал в чемпионате Королевства Югославии, а в сезоне 1937/38 стал его победителем. После второй мировой войны клуб, как и его основные соперники клубы «Граждянски» и «Конкордия», был распущен и на основе этих клубов был создан клуб «Динамо». В 1990 году был создан новый клуб ХАШК, который позиционирует себя как преемник оригинального клуба и в настоящий момент выступает во второй лиге Хорватии.

Достижения 
 Чемпионат Королевства Югославия
 Чемпион: 1937/38
 Чемпионат независимой Хорватии
 Чемпион: 1912, 1944
 Вице-чемпион (2): 1940/41, 1943
 Кубок Королевства Югославия
 Победитель: 1923

Известные игроки 

  Владимир Винек
  Степан Врбанчич
  Эуген Дасович
  Векослав Жупанчич
  Бранко Зиная
  Душан Зиная
  Ратко Кациян
  Маре Марьянович
  Эуген Плацериано
  Драгутин Фридрих
  Ико Хитрец
  Славин Циндрич
  Златко Чайковский

Известные тренеры 
  Золтан Опата
  Рудольф Рупец

Ссылки 
 Сайт ныне существующего преемника клуба 

1903 год в Хорватии
Футбольные клубы Югославии, прекратившие существование
Исчезнувшие футбольные клубы Загреба